Maj est une abréviation courante de :
 Majuscule, notamment la touche  d'un clavier d'ordinateur ;
 Major, un grade de l'armée.

Le sigle MAJ peut désigner :
 Mise à jour ;
 Mouvement d'action judiciaire, groupe né en 1968 sous le nom de Groupement d'action judiciaire. une organisation de juristes créée par des avocats principalement, très active dans les années 1970 ;
 Mouvement autonomiste jurassien, mouvement politique, acteur de la Question jurassienne en Suisse ;
 MAJ, un chanteur, rappeur, producteur et acteur français.